Missingmanformatie, voor de formatie van de luchtmacht
Missing man salute, monument op het terrein van het Fort bij Aalsmeer bij Aalsmeerderbrug. Voorheen stond het op Militaire Luchtvaart Museum bij Soesterberg